Урда-Ага — топоним в Забайкальском крае Российской Федерации.

 Се́льское поселе́ние «Урда-Ага» — муниципальное образование в Агинском районе.
 Урда-Ага — река в Агинском районе.
 Урда-Ага — село в Агинском районе Агинского Бурятского округа Забайкальского края. Административный центр сельского поселения «Урда-Ага».